Catéchisme de Bellarmin peut faire référence à :
 Petit catéchisme de Bellarmin
 Grand catéchisme de Bellarmin